Temple Beth Israel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Temple Beth Israel (Hartford, Connecticut), ID-Nr. 78002868
 Temple Beth Israel (West Hartford, Connecticut), ID-Nr. 95001343
 Temple Beth Israel (2504-2512 Third Ave., San Diego, Kalifornien), ID-Nr. 00001179
 Temple Beth Israel (1502 2nd Ave., San Diego, Kalifornien), ID-Nr. 78000752
 Temple Beth Israel (Oregon), ID-Nr. 79002141
 Temple Beth Israel (Texas), ID-Nr. 84001826
 Temple Beth Israel (Wisconsin), ID-Nr. 07000101